A43 kan avse:

 A43 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A43 (motorväg, Frankrike)
 A43 (motorväg, Portugal)
 A43 (motorväg, Tyskland)